LRRC10B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 292 амінокислот, а молекулярна маса — 32 714.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки